Sarego steht für:

 Sarego, Gemeinde in der italienischen Region Venetien

Sarego ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Sarego (* 1939), italienischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Goroka
 Ludovico di Sarego (1558–1625), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Adria und Apostolischer Nuntius in der Schweiz